De 1500 meter vrije slag mannen op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats op 30 juli, series en 1 augustus 2021, finale. Na afloop van de series kwalificeerden de acht snelste zwemmers zich voor de finale. Regerend olympisch kampioen was Gregorio Paltrinieri.

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het olympisch record

Uitslagen

Series

Finale

Bronvermelding 
  Uitslag series
  Uitslag finale

Mannen vrijeslag 1500